Nisko je naselje u sastavu Općine Klis, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 244 stanovnika.

Znamenitosti 
 Rajčica, bunari
 crkva svetog Ivana Krstitelja

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Klisa